Владимир Якимов Бояджиев, наричан Момзен, е български революционер, деец на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Биография 
Бояджиев е роден в 1869 година в Охрид, тогава в Османската империя. В 1893 година завършва история във Висшето училище в София. Посветен в революционната идея от Христо Матов, влиза във ВМОРО. Публикува в списание „Лоза“. Участва активно в дейността на организацията като учител в Скопие, Сяр, Одрин, Воден и Охрид. Първо преподава в българската екзархийска гимназия в Одрин, а по-късно, като учител в Скопското педагогическо училище е класен наставник на Тодор Александров.

През 1895 година е арестуван от Османските власти в Скопие и прекарва три месеца в затвора Куршумли хан. От 1897 до 1898 година е член на окръжния комитет в Одрин, а по-късно е член на околийските революционни комитети във Воден и в родния му Охрид, където е учител.

В навечерието на Илинденско-Преображенското въстание е назначен за директор на охридските училища и е избран за ръководител на революционния комитет.

След залявянето и дешифрирането на пощата на Битолския комитет, е заловен от турските власти в края на 1904 година и през март 1905 година е осъден на 4 години затвор. Освободен е при общата амнистия след Младотурската революция от юли 1908 година. Делегат от Охрид е на учредителния конгрес на Съюза на българските конституционни клубове и между 1908 – 1912 година е преподавател в българската класическа гимназия в Битоля.

Мести се в България, където е директор на прогимназията в Костенец (2 години), а след това учител в мъжката гимназия в Плевен (14 години) и окръжен училищен инспектор. Две години е директор на гимназията в Долни Дъбник.

Председател на Плевенското македонско благотворително братство и на Плевенското дружество „Илинден“ (1915 – 1927).

След 1931 година се установява в София. След освобождението на Вардарска Македония, през 1942 година се мести в родния си Охрид, но през 1944/45 година се връща в София, където умира на 3 август 1956 година. Награден е с орден „За гражданска заслуга“.

Владимир Бояджиев е баща на преводачката Елена Станчева, съпруга на поета Лъчезар Станчев.

Вижте също 
 "Свети Наум", публикувано във в-к "Охридъ", брой единствен, Охрид, 8 декември 1943 година

Бележки 

Родени в Охрид
Дейци на ВМОРО
Български революционери от Македония
Български просветни дейци от Македония
Учители в Одринската българска мъжка гимназия
Учители в Битолската българска класическа гимназия
Членове на Съюза на българските конституционни клубове
Починали в София
Носители на орден „За гражданска заслуга“
Учители в Скопското българско педагогическо училище
Български имигранти от Македония в София
Възпитаници на Софийския университет